Елена Николаевна Ошанина:
 Ошанина, Елена Николаевна (1874 — после 1935) — русская революционерка-народница, член партии эсеров.
 Ошанина, Елена Николаевна (1911—1982) — советский историк, специалист по русским рукописям XVI—XVIII веков.